Co-op-modus, een (computer)spel waarbij meerdere spelers samenwerken
 Coöperatie, een vorm van zelforganisatie van producenten of verbruikers